Радянське мистецтво 

 Радянське мистецтво (тижневик) — політико-пропагандиський журнал, орган Київської окружної професійної ради. Виходив у Києві в 1928–1932 роках. У журналі обговорювано переважно питання українського театру і драматургії, діяльність сільських клубів тощо; редактор К. Кравченко; вийшло 98 чисел.

 «Радянське мистецтво» — назва пропагандиської газети часів СРСР у повоенний період.

 Радянське мистецтво — умовна назва мистецтва на території зниклого СРСР у період від 1922 до 1991 роками за часів СРСР, зараховуючи сюди й мистецтво РРСФР (1917—1922) до утворення СРСР. До нього зараховують як агітаційне, ідеологічно агресивне та офіціозне мистецтво, так і форми неофіційного мистецтва (андеґраунд) того часу.

Багатозначні терміни